Ратомка:

 Ратомка — посёлок городского типа в Ждановичском сельсовете Минского района Минской области
 Ратомка — железнодорожная станция, расположенная в Минском районе.